Марса:

 Марса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
 Марса — город на Мальте.
  — мальтийский футбольный клуб.
 Марса (фр. Marsaz) — коммуна во Франции, департамент Дром.
 Марса (фр. Marsa) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Марса (фр. Marsat) — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.

См. также 
 Ла-Марса
 Ла-Марса (футбольный клуб)
 Марса-Алам
 Марса-Брега